The Catch — п'ятнадцятий студійний альбом шотландської групи Nazareth.

Композиції 
 Party Down - 6:25
 Ruby Tuesday - 3:27
 Last Exit Brooklyn - 4:00
 Moondance - 4:44
 Love Of Freedom - 4:28
 This Month's Messiah - 5:16
 You Don't Believe In Us - 6:37
 Sweetheart Tree - 3:00
 Road To Nowhere - 4:01

Джерела 
 The Catch  allmusic
 The Catch  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nazareth